Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Veronika Kudermetova.

In finale Jeļena Ostapenko ha sconfitto la Kudermetova con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Paula Badosa (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Maria Sakkarī (ritirata)

 Iga Świątek (secondo turno)
 Anett Kontaveit (ritirata)
 Ons Jabeur (quarti di finale)
 Danielle Collins (primo turno, ritirata)
 Elina Svitolina (secondo turno)

Wildcard 

  Caroline Garcia (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)

  Mayar Sherif (primo turno)
  Vera Zvonarëva (primo turno)

Qualificate 

  Varvara Gračëva (secondo turno)
  Marta Kostjuk (primo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Markéta Vondroušová (semifinale, ritirata)
  Dajana Jastrems'ka (quarti di finale)

Lucky loser 

  Jil Teichmann (quarti di finale)

  Ajla Tomljanović (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2022